Квалификације за Европско првенство у фудбалу 1980 одржане су у приоду од 24. маја 1978. до 26. маја 1980. Учествовала је 31 репрезентација (чланица УЕФА). Репрезентације су биле подељене у седам група, три групе од пет и четири групе од по четири екипе. У групама се играло по двоструком бод систему (свако са сваким по две утакмице). Победници група се квалификују за финални део Европског првенства 1980. Осми учесник је била Италија која се аутоматски квалификовала као домаћин финалног турнира. Ово је било први пут да домаћин није морао проћи кроз квалификације. Та пракса је задржана до данас.

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Квалификоване репрезентације 
Осам Фудбалских репрезентација које су се квалификовале за финални турнир су:

Спољашње везе 

 табеле и резултати РСССФ

Европско првенство у фудбалу 1980.